Ва́гин — русская фамилия, имеет женскую форму — Ва́гина.

Известные носители 
 
 Вагин, Андрей Григорьевич — советский и российский художник-живописец и график.
 Вагин, Виктор Андрианович (1923—1945) — танкист, Герой Советского Союза.
 Вагин, Владимир Геннадьевич (1945—2016) — советский тяжелоатлет и тренер.
 Вагин, Владимир Львович (1907—1984) — советский зоолог, профессор Казанского университета.
 Вагин, Всеволод Иванович (1823—1900) — издатель газеты «Сибирь», историк и этнограф.
 Вагин, Григорий Николаевич (1889—1937) — подъесаул, делегат от запасных полков Оренбургских казаков на Общеказачьем съезде (1917).
 
 Вагин, Леонид Иванович (1905—1976) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Вагин, Меркурий (? — 1712) — сибирский казак-землепроходец.
 Вагин, Михаил Григорьевич — советский директор ряда МТС и колхозов, Герой Социалистического Труда.
 Вагин, Сергей Тимофеевич (1923—2015) — лётчик-штурмовик, полковник, Герой Советского Союза.
 Вагин, Яков Абрамович (1926—2010) — один из основателей советской школы сыска, полковник милиции.

См. также